Тра́нспорт в Еги́пте контролируется Министерством транспорта и другими правительственными учреждениями. Основная транспортная инфраструктура в Египте сосредоточена в Каире и населённых пунктах, расположенных вдоль Нила.

Железные дороги 
Египетские железные дороги являются старейшими в Африке и на Ближнем Востоке. Первая линия, соединяющая Александрию и Кафр-Исса была открыта в 1854. Основная железнодорожная линия в Египте протяжённостью около 4800 км протянулась из Александрии до Асуана, её эксплуатируют Египетские национальные железные дороги. Общая протяжённость железнодорожной сети, бо́льшая часть которой находится в неудовлетворительном техническом состоянии, составляет более 12000 км, она охватывает долину и дельту Нила, побережье Красного и Средиземного морей, Синайский полуостров и Западные оазисы. Ежегодные пассажироперевозки составляют 500 млн человек, грузоперевозки — 12 млн тонн.

В Каире действует метро, а в Большом Каире (Насер-сити, Гелиополис), Хелуане и Александрии — трамвай.

Авиалинии 
Помимо международного воздушного сообщения в Египте действуют внутренние рейсы, основным центром воздушного сообщения является Каирский аэропорт-хаб.

Речной и морской транспорт 
Для регионального транспортного сообщения важную роль играет речная система Нила (около 1600 км) и система основных каналов (1600 км). Суэцкий канал является основной водной артерией для международной торговли и навигации, соединяя Средиземное и Красное моря. Главные порты в Египте — это Александрия, Порт-Саид и Думьят на Средиземном море, а также Суэц и Сафага на Красном море. Основные порты на Ниле — Асуан и Асьют.

Автодорожный транспорт 

Трансафриканская сеть автомобильных дорог берёт начало в Каире. Через Египет автомобильные дороги связывают Африканский и Азиатский континенты.

Все крупные города Дельты Нила связаны между собой автобусным сообщением. Альтернативой автобусам является популярное среди местного населения маршрутное такси.

В Египте один из самых низких показателей по смертности в результате ДТП в мире Дорожные знаки соблюдаются, как и правила дорожного движения.

Дороги между городами, в целом, находятся в хорошем техническом состоянии, однако в число опасных факторов на дорогах, особенно с наступлением темноты, следует отнести отсутствие разметки, бродячих домашних животных и неисправные транспортные средства с нерабочими фарами и светоотражателями.

Некоторыми дорогами, в особенности на Синае и на юго-востоке страны, запрещено пользоваться иностранцам.

Статистика

Водные пути 
3500 км (включая Нил, Насер, водный путь Александрия-Каир и многочисленные мелкие каналы в дельте Нила).

Суэцкий канал — 193,5 км (включая подводящее русло).

Трубопроводный транспорт 
Нефтепроводы 666 км; трубопроводы для продуктов переработки 596 км; газопроводы 460 км.

Торговый флот 
Всего: 180 судов (с валовым регистровым тоннажом 1000 тонн и более) с общим объёмом 1 348 148 валовых тонн или 2 014 483 метрических тонн дедвейт.

 Корабли по типам:

 Балкеры: 25
 Грузовые суда: 63
 Контейнеровозы: 1
 Газовозы: 1
 Пассажирские суда: 57
 Нефтяные танкеры: 14
 Ролкеры: 16
 Пассажирские суда малого каботажа: 3 (1999, оценка)

Аэропорты 
 90 (1999, оценка)

 Аэропорты, где имеется ВПП с твёрдым покрытием

Всего: 71

Более 3047 м: 12

От 2438 до 3047 м: 36

От 1524 до 2437 м: 16

От 914 до 1523 м: 3

Короче 914 м: 4 (1999, оценка)

 Аэропорты без ВПП с твёрдым покрытием

Всего: 19

От 2438 до 3047 м: 2

От 1524 до 2437 м: 2

От 914 до 1523 м: 6

Короче 914 м: 9 (1999, оценка)

Вертодромы 
 2 (1999, оценка)

См. также 
 Каирский метрополитен
 Александрийский трамвай

Ссылки 
 Транспорт в Египте на travel.ru

Примечания